Pospieszalski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Pospieszalski (1912–2008), polnischer Journalist
 Karol Marian Pospieszalski (1909–2007), polnischer Historiker
 Marcin Pospieszalski (* 1963), polnischer Rock- und Jazzmusiker
 Marek Pospieszalski (* 1988), polnischer Fusion- und Jazzmusiker
 Marian Adam Pospieszalski (1876–1952), polnischer Architekt
 Mateusz Pospieszalski (* 1965), polnischer Fusion- und Jazzmusiker